

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Godków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty 
 Godków – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna

Zobacz też 
 Godków-Osiedle, Godkowo